TRPC4AP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 797 амінокислот, а молекулярна маса — 90 852.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

TRP-канали